Dieser Artikel behandelt die Nigerianische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Nigeria nimmt als einzige afrikanische Mannschaft zum neunten Mal an der Endrunde teil und scheiterte bei der letzten Austragung im Achtelfinale an Deutschland.

Qualifikation 
Die afrikanischen Mannschaften mussten sich über den Afrika-Cup der Frauen 2022 qualifizieren, der im Juli 2022 in Marokko stattfand. Nigeria qualifizierte sich dafür durch einen 2:0-Sieg bei einer 0:1-Niederlage gegen Ghana in der ersten Qualifikationsrunde und zwei Siege (2:0 und 1:0) gegen die Elfenbeinküste in der zweiten Qualifikationsrunde.

Die nigerianische Mannschaft, die seit Juni 2021 von Randy Waldrum trainiert wird, traf in der Gruppenphase auf Südafrika, Botswana sowie Burundi und startete mit einer 1:2-Niederlage gegen Südafrika. Mit Siegen gegen die beiden anderen Mannschaften zogen die Nigerianerinnen als Gruppenzweite in die K.-o.-Runde, in der sie zunächst auf Kamerun trafen. Durch einen 1:0-Sieg qualifizierten sie sich direkt für die WM-Endrunde. Im Halbfinale war Gastgeber Marokko der Gegner. Die Nigerianerinnen verloren nach einer torlosen ersten Halbzeit zunächst Halimatu Ayinde in der 48. Minute durch eine Rote Karte, gingen dann durch ein Eigentor einer Marokkanerin in der 62. Minute in Führung, kassierten aber vier Minuten später den Ausgleich und verloren dann auch noch fünf Minuten später Rasheedat Ajibade durch die zweite Rote Karte. Da dann keine weiteren Tore fielen, mussten beide Mannschaften in die Verlängerung, in der auch kein Tor mehr fiel. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, das Nigeria mit 4:5 verlor, da Ifeoma Onumonu als einzige Spielerin verschoss. Im Spiel um Platz 3 wurde dann durch ein Eigentor von Torhüterin Chiamaka Nnadozie mit 0:1 gegen Sambia verloren, womit die Nigerianerinnen zum zweiten Mal nur Vierte wurden.

Insgesamt wurden in den sechs Spielen des Africa-Cups 24 Spielerinnen eingesetzt, von denen nur vier Spielerinnen alle sechs Spiele mitmachten. Beste Torschützin war Rasheedat Ajibade mit drei Toren, die damit zusammen mit zwei anderen Spielerinnen beste Torschützin des Turniers war. Insgesamt trugen fünf Spielerinnen zu den acht Turniertoren bei, hinzu kam ein Eigentor.

Gruppenphase

Spiele 

|}

K.-o.-Runde 

|}

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im September 2022 mit zwei Spielen gegen Weltmeister USA, die mit 0:4 und 1:2 verloren wurden. Im Oktober folgte eine 0:2-Niederlage gegen Ex-Weltmeister Japan.
Im Februar 2023 spielten die Nigerianerinnen beim „Women’s Revelations Cup“ in Mexiko gegen Mexiko sowie die WM-Teilnehmer Kolumbien und Costa Rica. Nach 0:1-Niederlagen gegen die Gastgeberinnen und Kolumbien,  wurde gegen Costa Rica mit 1:0 gewonnen.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Nigerianerinnen wie alle qualifizierten afrikanischen Mannschaften Topf 4 zugeordnet. Sie konnten somit zum vierten Mal in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland aber auch zum fünften Mal Titelverteidiger USA bzw. zum dritten Mal Deutschland gelost werden. Letztlich wurden sie in die Gruppe mit Co-Gastgeber Australien, Irland und Olympiasieger Kanada gelost.  Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft auch in der K.-o.-Runde alle Spiele in Australien bestreiten, zunächst gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe D mit England, Dänemark und Asienmeister China am 7. August in Sydney bzw. Brisbane.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Nigeria
2023